Heringhausen ist der Name von Ortschaften in Deutschland:

 Heringhausen (Diemelsee), Ortsteil der Gemeinde Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Heringhausen (Bestwig), Ortsteil der Gemeinde Bestwig, Sauerland, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Herringhausen